Алекса́ндр Дро́нов:
 Дронов, Александр Суренович (род. 1946) — советский и российский шахматист.
 Дронов, Александр Тимофеевич (1928—?) — Герой Социалистического Труда.